Amerikai Egyesült Államok
Paddock Township (Otter Tail megye, Minnesota)
Paddock Township (Gage megye, Nebraska)
Paddock Township (Holt megye, Nebraska)
Paddock (Holt megye, Nebraska)
Paddock (Merrick megye, Nebraska)